Chiesa di San Bonaventura – chiesa di Albano Laziale
 Chiesa di San Bonaventura – chiesa di Caltagirone
 Chiesa di San Bonaventura – chiesa di Bagnoregio
 Chiesa di San Bonaventura – chiesa di Frascati
 Chiesa di San Bonaventura – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Bonaventura – chiesa di Nulvi
 Chiesa di San Bonaventura al Palatino – chiesa di Roma
 Chiesa di San Bonaventura – chiesa di San Piero a Sieve
 Chiesa di San Bonaventura – chiesa di Venezia